Weltbürger steht für:
 Kosmopolitismus (Weltbürgertum), eine philosophisch-politische Weltanschauung, die den ganzen Erdkreis als Heimat betrachtet
 The Citizen of the World (Der Weltbürger), eine Sammlung fiktiver Briefe des irischen Schriftstellers Oliver Goldsmith
 Weltbürgerbewegung, eine vom Friedensaktivisten Friedensaktivist Garry Davis gegründete Organisation
 Weltbürgerschaft (Soziale Bewegung)